

Гатчинсон — місто, штат Канзас
 Гатчинсон — місто, штат Міннесота
 Гатчинсон — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі